Такмичење у маратону у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 16. августа на улицама у центру Цириха.

Маратонска трка није била на програму претходног Европског првенства у Хелсинкију 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 72 такмичара из 23 земље.

  Аустрија (1)
  Белгија (1)
  Бугарска (1)
  Данска (4)
  Естонија (2)
  Израел (4)
  Исланд (1)
  Ирска (4)
  Италија (6)
  Летонија (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (2)
  Пољска (4)
  Португалија (4)
  Румунија (1)
  Русија (4)
  Турска (5)
  Украјина (4)
  Француска (5)
  Холандија (4)
  Швајцарска (6)
  Шведска (6)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских маратонаца 2014. године до почетка првенства (11. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у маратону са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Финале

Екипни резултати

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Маратон на Европском првенству у атлетици на отвореном